Międzynarodowy Aśram Babadżiego Śri Herkhandi Sewa Dham  w Mąkolnie, koło Złotego Stoku. Nazwa aśramu nawiązuje do Herakhana Baby.

Założyciel 
Założycielem aśramu jest Ruch Świadomości Babadżi Herakhandi Samadź, kultywujący nauki Herakhana Baby. Należy do nurtu śiwaickiego.

Obiekty kultu 
Obiektem kultu jest lingam Śiwy.

Obiekty infrastruktury 
Aśram posiada miejsca noclegowe i gastronomię. Prowadzi kursy jogi, medytacji, organizuje ceremonie religijne (np. coroczne Śiwaratri) i inne programy.

Lokalizacja 
Aśram znajduje się w Mąkolnie.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
Aśramy
Hinduizm w Polsce
Mąkolno (województwo dolnośląskie)